Zakącie peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Zakącie est un village de la voïvodie de Lublin
 Zakącie est un village de la voïvodie de Mazovie